SMART, Smart ( — кмітливий, розумний) :

 S.M.A.R.T. (self-monitoring, analysis and reporting technology) — технологія внутрішньої оцінки стану твердого диска комп'ютера; а також механізм передбачення можливого виходу його з ладу.
 Smart — марка автомобілів особливо малого класу, що випускаються однойменною компанією.
 «Смарт-1» (SMART-1) — європейський космічний апарат.
 SMART (Specific, Measurable, Assignable, Realistic, Time-bound) — мнемонічна абревіатура, використовувана в менеджменті та проектному управлінні для визначення цілей та постановки завдань.

 Smart — пакетний менеджер для Linux-дистрибутивів.
 SMArt 155 — німецький високоточний 155-мм боєприпас.